Hegele steht für:
 Hegele (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht

Hegele bzw. Hégelé ist der Familienname folgender Personen:
 Léon Hégelé (1925–2014), französischer römisch-katholischer Bischof
 Mathias Hegele (* 1978), deutscher Sportwissenschaftler und Hochschullehrer
 Max Hegele (1873–1945), österreichischer Architekt des Jugendstils

Siehe auch:
 Hägele